Walter Campbell peut désigner :
 Walter Campbell (1886-1967), joueur de hockey sur gazon irlandais ;
 Walter Campbell (1921-2004), avocat australien qui fut gouverneur du Queensland.